Cinema může být:

 Cinema (skupina) – hudební skupina
 Cinema (album, Elaine Paige) – album zpěvačky Elaine Paige (1984)
 Cinema (album, Nazareth) – album skupiny Nazareth (1986)
 Cinema (album, The Cat Empire) – album skupiny The Cat Empire (2010)
 Cinema (album, Andrea Bocelli) – album zpěváka Andrei Bocelliho (2015)
 Frankfort Cinema – americký sportovní kluzák z 30. let 20. století
 nakladatelství Cinema